Birnam Wood ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birnam Wood (Tennessee), im Hamilton County
 Birnam Wood (Albemarle County, Virginia)
 Birnam Wood (Pittsylvania County, Virginia)
 Birnamwood (Wisconsin), im Shawano County, Wisconsin